Filmek
 Az oroszlánkirály (1994), amerikai rajzfilm, Roger Allers és Rob Minkoff rajzfilmje
 Az oroszlánkirály (2019), amerikai fotórealisztikus animációs film, Jon Favreau filmje, az 1994-es Disney-rajzfilm adaptációja

Zenealbum
 Az oroszlánkirály, rajzfilmslágerek albuma az 1994-es Disney-rajzfilm betétdalairól

Számítógépes játék
 Az oroszlánkirály, PC-s játékprogram az 1994-es Disney-rajzfilm alapján

Előadás
 Az oroszlánkirály, Musical az 1994-es Disney-rajzfilm alapján